Tinorua ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Victor Tinorua, tahitischer Fußballspieler
 Temarii Tinorua (* 1986), tahitischer Fußballspieler